Molekulska formula -{C23H32O2}- se može odnositi na:

 Medrogeston
 Dimetisteron